Melaten ist vom französischen Wort malade (krank) abgeleitet und steht für:

 Hof Melaten, ehemaliges Refugium für Kranke und Aussätzige bei Köln, später dann Melaten-Friedhof
 Melaten-Friedhof, Zentralfriedhof von Köln im Stadtbezirk Köln-Lindenthal, ehemaliger Siechenhof und Hinrichtungsstätte
 Stadtteil von Aachen, bekannt vor allem durch das dort liegende Universitätsklinikum Aachen (siehe auch Gut Melaten)